Вищий музичний інститут ім. Миколи Лисенка, нині Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка
 Стрийський музичний інститут ім. Миколи Лисенка